Het ATP-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2010 vond plaats van 8 tot en met 21 maart 2010. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van de Indian Wells Tennis Garden in de Amerikaanse stad Indian Wells.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2010 trok 339.657 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells